KNVB beker 2008/09 (amateurs)
KNVB beker 2008/09 (mannen)
KNVB beker 2008/09 (vrouwen)